Foder har flera betydelser:

 Foder – en samlingsterm för den föda som utfodras till domesticerade djur, se djurfoder
 Foder – lister som täcker öppningen mellan dörr eller fönster och väggen, se List (arkitektur)
 Foder (rymdmått) – en föråldrad volymenhet
 Foder (textil) – ett ofta tunnare tyg som sitter på ett textilföremåls insida eller undersida
 Foderblad – ett blad i en blommas sterila delar